18. mistrovství světa v basketbalu mužů probíhalo od 31. srpna do 15. září 2019 v Číně. Termín konání turnaje byl přesunut z roku 2018 na rok 2019, a tak se stalo od roku 1967 poprvé, kdy se mistrovství nekonalo v témže roce jako mistrovství světa ve fotbale. Počet účastníků byl oproti předchozímu šampionátu rozšířen ze čtyřiadvaceti na dvaatřicet.

Turnaj se stal kvalifikací na Letní olympijské hry 2020 v Tokiu, kam postoupily dva nejlepší týmy z obou amerických kontinentů a z Evropy, a nejlepší tým z Afriky, Asie a Oceánie. Japonsko jako pořadatel mělo účast zajištěnu. Černá Hora a Česko se zúčastnily závěrečného turnaje poprvé v samostatné historii, polská reprezentace hrála na šampionátu naposledy předtím v roce 1967.

Pořadatelská města

Kvalifikace 

Čína se jako pořadatel účastní turnaje automaticky. Kontinentální mistrovství přestala fungovat jako kvalifikace a namísto nich se po dva roky hrály dvoukolové kontinentální kvalifikační turnaje.

Herní systém 
Vzhledem ke zvýšení počtu účastnických týmů se změnil též herní systém turnaje z dvoustupňového na třístupňový. Týmy byly nejprve rozlosovány do osmi základních skupin po čtyřech (skupiny A – H), kde hrál každý tým s každým, dvě nejlepší družstva z každé skupiny pak postoupila do čtyř osmifinálových skupin opět po čtyřech (skupiny I – L), kde dvojice družstev ze stejné skupiny zůstaly ve společné skupině a jejich vzájemné výsledky ze základní skupiny se započítaly, takže každé družstvo hrálo jen s těmi soupeři, s nimiž se dosud nesetkalo. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny postupují do čtvrtfinále a následují vyřazovací boje.

Změnou oproti roku 2014 je též návrat klasifikačních zápasů o jednotlivá místa v konečném pořadí, tyto zápasy se naposledy hrály na mistrovství v roce 2010.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A (Peking)

Skupina B (Wu-chan)

Skupina C (Kanton)

Skupina D (Fo-šan)

Skupina E (Šanghaj)

Skupina F (Nanking)

Skupina G (Šen-Čen)

Skupina H (Tung-kuan)

Osmifinálové skupiny 
V osmifinálové skupině se pro týmy ze stejné základní skupiny počítají zápasy ze základní skupiny. Do počtu vítězství a porážek se započítávají všechny odehrané zápasy včetně všech zápasů v základní skupině (tedy celkem 5 zápasů, 3 ze základní a 2 z osmifinálové skupiny), skóre se též započítává ze všech zápasů.

Skupina I (Fo-šan)

Skupina J (Wu-chan)

Skupina K (Šen-čen)

Skupina L (Nanking)

Klasifikační skupiny o 17.–32. místo 
Do klasifikačních skupin se dostaly dva horší týmy z každé základní skupiny, stejně jako v osmifinálových skupinách se pro družstva ze stejné základní skupiny počítají vzájemné zápasy ze základní skupiny. Do počtu vítězství a porážek se započítávají všechny odehrané zápasy včetně všech zápasů v základní skupině (tedy celkem 5 zápasů, 3 ze základní a 2 z osmifinálové skupiny), skóre se též započítává ze všech zápasů.

Skupina M (Kanton)

Skupina N (Peking)

Skupina O (Tung-kuan)

Skupina P (Šanghaj)

Vyřazovací boje

Klasifikace o 5.–8. místo

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
2019
Basketbal v roce 2019
Basketbal v Číně
Sportovní události v Číně
Sportovní události v Pekingu
Sport v Nankingu
Sport v Šanghaji
Sport ve Wu-chanu
Sport v Šen-čenu
Sport v Kantonu
Sport ve Fo-šanu
Sport v Tung-kuanu
Sport v Číně v roce 2019